Roni peut désigner :

Prénom 

 Roni Calderon (1952-), footballeur israélien.
 Roni Horn (1955-), artiste et écrivaine américaine.
 Roni Shuruk (1946-), footballeur israélien.

Pseudonyme 
 Roni (1991-), Ronieli Gomes dos Santos, footballeur brésilien.
 Rôni (1977-), Roniéliton Pereira Santos, footballeur international brésilien
 Roni Size (1969-), Ryan Williams, producteur de musique et DJ britannique.

Toponymie 
 Roni, une zone de gouvernement local au Nigeria.

Autre 
 Roni, la mascotte olympique des Jeux olympiques d'hiver de 1980.

Homonymie de pseudonyme